Lieskovec – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim
 Lieskovec – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju preszowskim